Конклав:

 Конклав — собрание кардиналов, созываемое для избрания нового папы римского.
 Конклав — фильм 2006 года канадо-германского производства, режиссёра Кристофера Шру.

См. также